Municipio de Sulphur Springs puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Sulphur Springs (Arkansas), un municipio ubicado en el condado de Yell.
 Municipio de Sulphur Springs (condado de Rutherford, Carolina del Norte), un municipio ubicado en el condado de Rutherford.